HMS Camperdown (рус. «Кампердаун») — четыре корабля Королевского флота названные в честь сражения при Кампердауне:

 HMS Camperdown (1797) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга, бывший голландский приз Jupiter. Захвачен при Кампердауне в 1797, продан в 1817.
 HMS Camperdown — 106-пушечный линейный корабль первого ранга; спущен на воду в 1820 как HMS Trafalgar. Переименован в HMS Camperdown в 1825, с 1854 использовался для рейдовой службы, превращен в угольный склад в 1857. Переименован в HMS Pitt в 1882, продан в 1906.
  — эскадренный броненосец типа Admiral; спущен на воду в 1885. 23 июня 1893 столкнулся и потопил броненосец HMS Victoria. Разоружен в 1908, продан в 1911.
 HMS Camperdown (D32) — эсминец типа Battle; спущен на воду в 1944, отправлен на слом в 1970 году.

Литература 
 Colledge, J. J., Warlow, Ben. Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London, Chatham. 1969 (2006). ISBN 978-1-86176-281-8